

Жарсуат — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Жарсуат — село, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Жарсуат — аул, Індерський район, Атирауська область